Temoridae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1903. Temoridae ingår i ordningen Calanoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Temoridae 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Temoridae